1000 км Хунгароринга — это автоспортивное соревнование, проводящееся на одноимённом автодроме в Венгрии.

Дебютное соревнование прошло в 2010-м году. Этап заменил в календаре LMS гонку на Нюрбургринге.

История 
Перед сезоном-2010 ACO решила провести один из этапов первенства в восточной Европе. Имея возможность договориться с чешским Брно и с венгерским Хунгарорингом французы выбрали Будапешт. Гоночный уик-энд провели в два дня с финишем гонки в субботу под покровом ночи.

Победители прошлых лет 

Жирным выделен победитель в общем зачёте.

См. также 
 Серия Ле-Ман

Примечания

Ссылки 
 Сайт автодрома Хунгароринг